Рекорди України зі стрибків у висоту визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

Перший відомий національний рекорд зі стрибків у висоту був встановлений у 1921.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Стрибки у висоту (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Стрибки у висоту (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Стрибки у висоту (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Чоловіки